Okręty:
 S 13 – niemiecki torpedowiec z 1885 (od 1910: T 13)
 S 13 – niemiecki niszczyciel z I wojny światowej (1912-1914)
 USS S-13 (SS-118) – amerykański okręt podwodny z okresu międzywojennego i II wojny św. (1923-1945)
 S-13 – radziecki okręt podwodny z II wojny światowej (1941-1954)

Zobacz też:
 Studio S-13 – audycja Polskiego Radia